Sienno est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Sienno, dans le powiat de Lipsko
 du village de Sienno, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Sienno, dans le powiat de Słupca 
 du village de Sienno, dans le powiat de Wągrowiec 
dans d'autres voïvodies
 du village de Sienno, dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Sienno, dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Sienno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale